Die 2. HNL 1992 war die erste Spielzeit der zweithöchsten kroatischen Fußballliga nach der Loslösung des kroatischen Fußballverbandes vom jugoslawischen Fußballverband.

Modus 
Die Liga war aufgeteilt in die vier Staffeln Nord, West, Ost und Süd, wobei in der Staffel Ost wegen des Kroatienkrieges keine Spiele ausgetragen wurden. In den drei anderen Staffeln starteten insgesamt 18 Mannschaften. Für jeden Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Über die Reihenfolge der Platzierung bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Die Meister jeder Staffel spielten in der „Meisterrunde“ einen Gesamtsieger aus.

Vereine

Staffel Nord 
In der Staffel Nord traten sechs Vereine an zehn Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander an.

Staffel West 
In der Staffel West traten vier Vereine an zwölf Spieltagen jeweils viermal gegeneinander an.

Staffel Ost 
Es fanden keine Spiele statt.

Staffel Süd 
In der Staffel Nord traten acht Vereine an 14 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander an.

Meisterrunde 
Die drei Meister der Staffeln Nord, West und Süd spielten den Gesamtsieger der 2. HNL 1992 aus.

Halbfinale 
Der Meister der Staffel West (Pazinka Pazin) spielte in Hin- und Rückspiel gegen den Meister der Staffel Süd (Primorac Stobreč). Der Meister der Staffel Nord (Radnik Velika Gorica) hatte ein Freilos, da in der Staffel Ost kein Meister ermittelt wurde.

|}

Finale 

|}

Siehe auch 
Fußball in Kroatien 1992

Weblinks 
 Croatia 1992 (engl.), www.rsssf.com, aufgerufen am 4. Mai 2009
 Hajduk 1. HNL 91/92 (engl.), www.nationalfootballteams.com, aufgerufen am 30. April 2009
 Lista Strijelaca Zbirno-1.pdf (kroat.), www.prva-hnl.hr, aufgerufen am 30. April 2009 (PDF-Datei; 89 KB)

1992
Fußballsaison 1992